Друга Јадранска лига у кошарци 2017/18. или АБА 2 лига (по скраћеници удружења које организује саму лигу - Adriatic Basketball Association, односно Јадранска кошаркашка асоцијација) је прва сезона регионалне кошаркашке лиге. То је други степен такмичења.

Квалификације 

Директан пласман у лигу остварило је 10 клубова, док се за преостала 2 места надметало 6 тимова кроз два квалификациона турнира. Оба квалификациона турнира су одржана у Лакташима.

Први квалификациони турнир 

Први квалификациони турнир је одржан од 15. до 17. септембра 2017. године. Учешће су узели Младост из Мркоњић Града, Слобода из Тузле и Широки. Играло се по систему свако са сваким на неутралном терену, а првопласирани клуб (Широки) је такмичење наставио на другом квалификационом турниру.

Резултати

Табела

Други квалификациони турнир 
Други квалификациони турнир је одржан 27. до 29. септембра 2017. године. Учешће су узели Вршац, Сутјеска, Сикст Приморска и победник првог квалификационог турнира (Широки). Играло се по систему свако са сваким, а два најбоље пласирана клуба (Вршац и Сикст Приморска) обезбедила су место у Другој Јадранској лиги.

Резултати

Табела 

Легенда:

Учесници у сезони 2017/18.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Завршни турнир четворице (Фајнал фор) 
Завршни турнир четворице у сезони 2017/18. биће одржан 3. и 4. априла 2018. године у Хали Борца крај Мораве у Чачку.

Полуфинале

Финале

Статистички најбољи играчи

Поени

Скокови

Асистенције

МВП рангирање

Најкориснији играчи кола

Клубови Друге АБА лиге у европским такмичењима

Види још 
 Јадранска лига у кошарци 2017/18.
 Суперкуп Јадранске лиге у кошарци 2017.

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Друге Јадранске лиге на енглеском

С
Сезона 2017/18. у српској кошарци
Сезона 2017/18. у европској кошарци